Corbești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corbești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Corbești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Corbești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș